Schweinskopf al dente steht für:

 Schweinskopf al dente (Roman), Roman von Rita Falk (2011)
 Schweinskopf al dente (Film), deutscher Film von Ed Herzog (2016)